Мені так треба — дебютний студійний альбом співачки Lama.

Композиції

Примітки

Посилання 

 Тексти пісень 
 Огляд від порталу umka.com.ua

Альбоми співачки Lama
Дебютні альбоми 2006